Ву́лиця Архипа Тесленка — вулиця у деяких населених пунктах України, названа на пошану українського письменника Архипа Тесленка.



Волинська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Луцьк.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Кривий Ріг.

Донецька область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Єнакієве.
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Макіївка.
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Маріуполь.

Запорізька область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Запоріжжя.

Івано-Франківська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у селі Микитинці.

Київська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у селі Іванків.
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Тараща.
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Яготин.

Кіровоградська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Долинська.

АР Крим 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Сімферополь.

Львівська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Жовква.
 Вулиця Тесленка — вулиця у селі Зимна Вода.
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Львові.

Одеська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця в смт Саврань.

Полтавська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Заводське.
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Лохвиця.

Рівненська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Дубровиця.

Хмельницька область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Городок.

Черкаська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Жашків.

Чернігівська область 
 Вулиця Тесленка — вулиця у місті Бахмач.

Колишні назви 
 Вулиця Тесленка — ліквідована в середині 1980-х років у зв'язку зі знесенням малоповерхової забудови села Шевченка та частини Нової Дарниці у місті Києві.